— японская фамилия.

Известные носители:
 Кавасима Ацуси (1847—1911) — японский государственный деятель.
 Кавасима, Ёсико (1907—1958) — маньчжурская принцесса из рода Айсин Гёро, выросшая в Японии и служившая шпионкой японской квантунской армии;
 Кавасима, Итару (1935—2001) — японский литературовед, известный серией работ по сопоставлению реальности и вымысла в сочинениях ряда ключевых современных японских авторов.
 Кавасима, Кико (род. 1966) — ныне принцесса Кико — жена принца Акисино, младшего сына императора Акихито и императрицы Митико.
 Кавасима, Киоси — генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук, бывший начальник производственного отдела бактериологического отряда 731 японской Квантунской армии.
 Кавасима, Рэйдзи (род. 1995) — японский сэйю.
 Кавасима, Синдзи (род. 1966) — японский бегун-марафонец.
 Кавасима, Тадаси (1969—2010) — японский мангака, родившийся в префектуре Эхиме.
 Кавасима, Тиёко (род. 1964) — бывшая сэйю.
 Кавасима, Умика (род. 1994) — японский идол, певица и актриса.
 Кавасима, Хироси (род. 1970) — японский боксёр.
 Кавасима, Эйдзи (род. 1983) — японский футболист, вратарь сборной Японии, участник чемпионата мира 2010 года.
 Кавасима, Эйко (род. 1961) — японская певица и автор песен, более известная как Анри.
 Кавасима, Юдзо (1918—1963) — японский кинорежиссёр и сценарист.